Borgo Valle Vecchia – località del comune di Fallo, in provincia di Chieti
 Vallevecchia – area naturalistica della località di Brussa, in comune di Caorle, nella città metropolitana di Venezia